Драшусов — русская фамилия. Фамилия образована обратным прочтением французской фамилии Suchard и добавлением русского суффикса -ов. Отец А. Н. и В. Н. Драшусовых, Николай Иванович Сушард (1783—1851), был выходцем из Франции, преподавал французский язык в Александровском и Екатерининском женских училищах (Москва). Выведен под фамилией Тушар в романе «Подросток» Ф. М. Достоевского, который в детстве брал частные уроки у Сушарда. Во время одного из посещений Николаем I Екатерининского института Сушард обратился к монарху с прошением о перемене своей фамилии на русскую.

Известные носители:

 Драшусов, Александр Николаевич (1816—1890) — русский астроном.
 
 Драшусова, Елизавета Алексеевна (урождённая Ашанина (Ошанина); 1817—1884) — русская писательница и благотворительница.

Примечания